EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych 2015/2016 – 57. edycja Ligi Mistrzyń w piłce ręcznej kobiet. W tegorocznych rozgrywkach uczestniczą 22 drużyny. 14 drużyn, które zajęły najwyższe miejsca w minionym sezonie w rodzimych ligach, zostało rozstawionych w grupach. Natomiast o dwa wolne miejsca w fazie grupowej walczyło osiem drużyn. Polskę reprezentowała drużyna mistrza kraju, MKS Lublin, którą przydzielono do grupy D, odpadając w fazie grupowej.

Tytuł zdobyła drużyna CSM Bukareszt, po zwycięstwie w finale nad węgierskim Győri ETO KC 29:26 po rzutach karnych.

Drużyny uczestniczące 

 Uwagi/legenda
 OT Obrońca tytułu

Terminarz rozgrywek

System rozgrywek 
EHF Liga Mistrzyń piłkarek ręcznych w sezonie 2015/2016 składa się z trzech rund: turnieju kwalifikacyjnego do fazy grupowej, fazy grupowe z podziałem na pierwszą fazę grupową i rundę główną oraz fazę pucharową.
 Turniej kwalifikacyjny: uczestniczyło w nim 8 drużyn podzielonych na 2 grupy, do fazy grupowej awansowały tylko zwycięskie drużyny;
 Faza grupowa: składa się z dwóch części; w pierwszej fazie grupowej 16 drużyn zostało podzielonych na 4 grup. W poszczególnych grupach rozgrywają ze sobą po dwa mecze systemem kołowym. Do drugiej fazy grupowej awansują po trzy najlepsze drużyny z każdej grupy. W tej fazie 12 drużyn zostanie podzielonych na 2 grupy. Cztery najlepsze drużyny z każdej z grup awansują do ćwierćfinałów. Pozostałe zespoły zakończą udział w europejskich pucharach.
 Faza pucharowa: składa się z ćwierćfinałów oraz Final Four.

Kwalifikacje

Faza grupowa

Losowanie 
Losowanie odbyło się 26 czerwca 2015 roku w Wiedniu, zaś trzy dni wcześniej ogłoszono rozstawienie zespołów w poszczególnych koszykach. 16 zespołów (w tym dwa z kwalifikacji) zostało podzielonych na cztery grupy po cztery drużyny. Zespoły były losowane z czterech koszyków. Drużyny z tego samego koszyka, nie mogły trafić do tej samej grupy.

 Uwagi
 OT Obrońca tytułu. Drużyna broniąca tytułu, ma automatycznie zagwarantowaną najlepszą pozycję w losowaniu.

Runda główna

Losowanie 
12 zespołów, które zajęły 1., 2. i 3. miejsce w swoich grupach, zostało podzielonych na dwie grupy po sześć drużyn. Zespoły z pierwszych czterech miejsc awansują do ćwierćfinałów.

Faza pucharowa

1/4 finału

Final Four

Statystyki i nagrody

Klasyfikacja strzelczyń 
Nie uwzględniono goli z kwalifikacji.

Drużyna Gwiazd 
Nagrody przyznano 6 maja, przed rozpoczęciem Final Four.

Bramkarz:  Kari Aalvik Grimsbø
Prawa skrzydłowa:  Jovanka Radičević
Prawa obrończyni:  Nora Mørk
Środkowa obrończyni:  Cornelia Groot
Lewa obrończyni:  Cristina Neagu
Lewa skrzydłowa:  Anikó Kovacsics
Obrotowa:  Heidi Løke

Inne nagrody 
MVP:  Jelena Grubišić
Najlepszy trener:  Ambros Martín
Najlepsza juniorka:  Luca Szekerczes
Najlepsza obrończyni:  Eduarda Amorim

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

EHF Liga Mistrzyń 2015/2016